Rudna est le nom :

Toponymie

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 de la gmina de Rudna, dans le powiat de Lubin ;
 du village de Rudna, chef-lieu de cette gmina.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Rudna, dans le powiat de Piła ;
 du village de Rudna, dans le powiat de Złotów.

dans la voïvodie de Lubusz
 du village de Rudna, dans le powiat de Sulęcin.